Uslowoje (russ. Узловое) ist der Name folgender Orte in der Oblast Kaliningrad, Russland:

 Uslowoje (Kaliningrad, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk (Königlich Neuendorf, Neuendorf (Kurisches Haff), Kreis Königsberg (Samland)/Ostpreußen)
 Uslowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), im Rajon Krasnosnamensk (Rautenberg, Kreis Ragnit (Tilsit-Ragnit)/Ostpreußen)
 Uslowoje (Osjorsk) im Rajon Osjorsk (Plagbuden, Kreis Gerdauen/Ostpreußen) (nicht mehr existent)